Pradervand ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Pradervand (1908–1996), Schweizer Politiker (FDP)
 Maryse Pradervand-Kernen (* 1979), Schweizer Rechtswissenschaftlerin